ZVG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Springvale (Australia)